Il doppio dell'All Japan Indoor Tennis Championships 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Dominik Meffert e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han 7–6(9–7), 6–3.

Teste di serie

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (quarti di finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)

  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (semifinali)
  Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

All Japan Indoor Tennis Championships 2012